Allium parviflorum  es una especie no aceptada y puede referirse a:
Allium parviflorum descrita por (Kollmann) Seregin es el Allium proponticum subsp. parviflorum (Kollmann) Koyuncu
Allium parviflorum descrita por Desf. es el Allium paniculatum subsp. paniculatum
Allium parviflorum descrita por Desv. es el Allium sphaerocephalon subsp. sphaerocephalon 
Allium parviflorum descrita por L. es el Allium sphaerocephalon subsp. sphaerocephalon
Allium parviflorum descrita por Thuill. es el Allium oleraceum de L.

Referencias